Церковь адвентистов седьмо́го дня (сокр. ЦАСД); англ. Seventh Day Adventists, сокр. SDА) — направление протестантизма, возникшее в XIX веке. Наиболее характерные отличительные черты вероучения — вера в близкое Второе пришествие Иисуса Христа, соблюдение Десяти заповедей с акцентом на почитание субботы.
Доктринальная позиция современных ортодоксальных адвентистов, унаследованная от более раннего протестантизма, состоит в том, что оправдание человека перед Богом даётся только даром — благодатью, и только по вере в Иисуса Христа (в Его заместительную жертву на Голгофском кресте). Дела в вероучении современных адвентистов рассматриваются как плоды веры.
Отличительной особенностью ЦАСД среди протестантских церквей является доктрина о «трёхангельской вести» и служении Иисуса Христа в небесном святилище.

Период Российской империи (до 1918 года) 
Первые адвентисты в Молдове появились в начале XX века, когда Молдова входила в состав Российской империи. Очагами развития адвентистской вести стали Крым и Поволжье, а уже оттуда она распространилась и в другие места России, Украины и Молдовы. Первая адвентистская община была организована в Берды-Булате в Крыму в 1886 году, приехавшим туда руководителем Церкви АСД в Европе Луисом Конради. Первым пресвитером общины стал Герхард Перк. Миссионеры этой общины распространяли это учение в других местах, в том числе в Молдове. В начале XIX века духовная работа в Бессарабии осуществлялась под руководством Российского миссионерского поля до 1918 года, когда Молдова перешла к Румынии.

Первая община в Молдове 
Первая община АСД в Молдове была организована и зарегистрирована властями в городе Бендеры в 1907 году. Эта община создана братом Г. И. Лебсаком, руководителем Церкви АСД на территории тогдашней Российской империи. В следующем, 1908 году, в Бендерах состоялся первый церковный конгресс. В то время несколько адвентистских общин уже существовали на юге Бессарабии до Второй мировой войны. Еще в конце XIX столетия на юге Бессарабии адвентистские общины были в городах Тарутино, Измаил, Белгород-Днестровский. После Первой мировой войны адвентистские общины образовались на юге Молдовы, в Чикур-Менжире, Городище, Юрьевке и др.

Румынский период (1918—1944 годы) 
С 1918 до 1944 год (с перерывом 1940—1941) Молдова и вся Бессарабия входила в состав Румынии. В то время Церковь АСД в Молдове входила в состав Румынского Униона ЦАСД. В те годы деятельность Церкви АСД осуществлялась под руководством двух Конференций ЦАСД. Северная территория Молдовы и Буковины составляли Буковинскую Конференцию ЦАСД с центром в Черновцах (Украина). Её руководителем был пастор Михай Манхен. Южная территория Молдовы входила в Галацкую Конференцию ЦАСД с центром в Галаце (Румыния). Церковь в те годы осуществляла определенную стратегию по развитию на своих миссионерских полях. На эти территории направляли евангелистов, миссионеров и книгонош, которых готовили в Брашовском Библейском институте. Среди них были: Парфений Костомский, Александр Попов, Иван Андрусяк, Семен Мельничук, Василий Пирожок и другие.

Послевоенный период (1945—1958 годы) 
После окончания Второй мировой войны в советском государстве и Молдавской ССР произошли большие политические изменения. Советское правительство предоставило относительную свободу вероисповедания своим гражданам. После войны возобновила свою деятельность всесоюзная церковная организация Адвентистов Седьмого Дня (ВСАСД).

Объявленная в 1945 году по всему Советскому Союзу всеобщая регистрация религиозных организаций в 1946 стала осуществляться в Молдове. Появилась возможность регистрировать общины и официально осуществлять работу Церкви. В то время в Молдове было зарегистрировано 13 общин. В каждой общине были зарегистрированы пресвитеры, исполнительные органы (правления общин) и ревизионные комиссии. Тем не менее власти установили очень тяжелые условия регистрации. Вновь образованный ВСАСД, который руководил деятельностью ЦАСД во всем СССР, направил руководителем ЦАСД в Молдове пастора Александра Федоровича Парасея, который до войны получил богословское образование в Брашовском теологическом институте. Он был руководителем ЦАСД в Молдове с 1946 по 1955 годы.

Церковная деятельность осуществлялась посредством руководителя всей церкви в республике и в каждой общине были избраны пресвитеры. Это были духовные лидеры общин. В их числе были Андрусяк И. Г. (служил в Бельцской общине, 1935—1971 гг.), Балан П. (Ивановка 1930—1970 гг.), Бобу Игнат (служил в Тринке, 1935—1970 гг.), Караян И. (Вулканешты 1930—1970 гг.), Рыбак Федор (служил с Белявинцах 1930—1970 гг.), Чаущак В. (Н. Сынжерея), Реус Т. А. (Николаевка 1940—1970 гг.), Чадырян Д. (Дезгинжа 1940—1975 гг.) и др.
В годы социализма Церковь переживала многочисленные трудности по причине активной атеистической пропаганды в стране. В 1949 году в Молдову был направлен пастор Николай Архипович Ярута. С 1949 по 1955 годы он служил пастором Бельцской общины, который стал хорошей опорой и помощью пастору Парасею.
В 1955 году пастор Парасей А. Ф. был переведен на служение в Москву и Ярута Н. А. был избран руководителем ЦАСД в Молдове. На пасторское служение в Бельцскую общину был приглашен Сенявский А. И., который служил 1955—1958 годы. В 1958 году в Молдову был направлен пастор Мельник Федор Васильевич. Он трудился здесь до выхода на пенсию в 1975 году.

1958—1976 годы 
Начало этого периода ознаменовалась переездом в Молдову в 1958 году пастора Мельника Ф.В., получившего богословское образование в Брашовском Библейском институте в Румынии в 1930-е годы. К 1958 году Церковь АСД в Молдове выросла. К тому времени на духовную работу были приняты Мельничук С. А., Мордванюк В. Т. и Пирожок В. С. В 1958 году пастор Мельник стал обучать новых служителей, среди них Андрусяк В.И., Гуменюк И.А., Гулита П.И., Крушеницкий П.И., Ляху С.Н., Осадчук П.В. В 1960-е годы на пасторское служение были приняты: Байрактар С.С., Кочмар Г.В., Осадчук И.Н., Юнак Д.О. и др.

С приходом новых служителей церковь стала эффективнее совершать служение. В каждую общину и группу был направлен служитель. Духовное попечительство о пастве осуществлялось должным образом. Это способствовало количественному и качественному росту церкви АСД в Молдове.

Руководство Церковью АСД в Молдове осуществлял Совет проповедников. На 1975 год в его состав входили: Председатель Совета Ярута Н.А., заместитель председателя Мельник Ф.В., члены Совета: Андрусяк В. И., Байрактар С.С., Гуменюк И.А., Ляху С. Н., Кочмар Г.В., Осадчук И.Н., Осадчук П.В. и Юнак Д.О.

Таким образом деятельность церкви осуществлялась до 1976 года.

После реорганизации в Молдавскую Конференцию ЦАСД, 1976-1989 гг. 
После перевода пастора Яруту Н.А. в 1976 году на служение в общину АСД, город Горький (Нижний Новгород), появилась необходимость в реорганизации церкви и избрании нового руководства. Было принято решение провести церковный съезд.

Первый съезд — период избрания 1976-1978 гг.

На первом съезде была реорганизована церковь АСД Молдовы и создана Молдавская Конференция ЦАСД. Президентом конференции был избран Гуменюк И.А., секретарем — Юнак Д.О., казначеем — Ляху С.Н. и помощником казначея Андрусяк В.И.

Второй съезд — период избрания 1978-1981 гг.

На этом съезде были избраны следующие руководители: председатель Конференции, С. Н Ляху, секретарь — Д.О. Юнак, казначей — И.М. Грубый, помощники казначея: В.И. Андрусяк (южный регион) и А.И. Арабаджи (северный регион), директором отдела церковного служения — И.А. Гуменюк.

Третий съезд — период избрания 1981-1983 гг.

Третий съезд провели в столице Молдовы в мае 1981 года. Председателем конференции вновь был избран С.Н. Ляху, секретарем-казначеем – И.А. Гуменюк.

Четвертый съезд — период избрания 1983-1985 гг.

Четвертый съезд Молдавской конференции проходил 6 марта 1983 года в Кишиневе. В результате его работы председателем конференции избрали И.А. Гуменюка, а секретарем-казначеем – С.Н. Ляху.

Пятый съезд — период избрания 1985-1987 гг.

Пятый съезд состоялся весной 1985 года, и опять в городе Кишиневе. В администрацию Конференции вошли: председатель — И.А. Гуменюк, секретарь — П.В. Осадчук и казначей — Г.В. Кочмарь.

Шестой съезд — период избрания 1987-1989 гг.

В мае 1987 года прошел шестой съезд, на котором председателем был избран С.Н. Ляху, секретарем – Г.В. Кочмарь.

В таком составе Церковь Молдовы пришла к своей реорганизации в 1989 году в Молдавский Унион.

Реорганизация — создание Молдавского Униона, 1989-2008 гг. 
В 1989 году церковь была реорганизована в соответствии с устройством всемирной Церкви АСД. Был организован Молдавский Унион Церкви АСД и две Конференции: Северная и Южная.

В 1990 году на всемирном Конгрессе Церкви адвентистов седьмого дня был организован Евро-Азиатский Дивизион Церкви АСД, в который вошёл Молдавский Унион.

Первый съезд Молдавского Униона — период избрания 1989-1994 гг.

На первом съезде Молдавского Униона первым президентом Молдавской Унионной Конференции был избран Григорий Васильевич Кочмарь, секретарём-казначеем — Иван Иванович Згеря. На этом съезде также было избрано руководство двух конференций: Администрация Северно-Молдавской Конференции: президент Конференции И.А. Гуменюк и секретарь-казначей М.В. Пирожок. Администрация Южно-Молдавской Конференции: президент Ляху С.Н., секретарь-казначей Арабаджи А.И.

Второй съезд — период избрания 1994-1999 гг.

На съезде избрали президентом Молдавской Унионной Конференции В.Е. Горбуля, секретарем И.С. Мельничука и казначеем Н.А. Садового. Были также избраны руководители отделов униона. Съездом руководил президент Евро-Азиатского дивизиона Тэд Вильсон. Был разработан стратегический план работы Церкви в Молдове на ближайшие пять лет.

Третий съезд — период избрания 1999-2004 гг.

Съезд проходил в Кишинёве, в доме молитвы. На нём было избрано руководство Церкви на последующие пять лет. Президентом униона избрали И.С. Ляху, секретарем стал Л.В. Панчук и казначеем Н.З. Гудумак. Были утверждены руководители отделов униона. Этим съездом руководили президент Евро-Азиатского дивизиона Ли Хафф и секретарь М.Ф. Каминский.

Третий съезд — период избрания 2004-2009 гг.

Съезд избрал следующих руководителей: президента В.А. Лотка, секретаря Л.В. Панчука и казначея Н.З. Гудумака.

Четвертый съезд — период избрания 2009-2014 гг.

На четвёртом съезде была избрана администрация Униона: президент А.М. Молдовану, секретарь В.А. Лотка казначей и В.Н. Гаращук.

Реорганизация в Унион Церквей Молдовы, с 2008 года 
В 2008 году был проведён анализ работы Церкви АСД в Молдове, в результате которого было решено, что целесообразнее руководить всей церковью Молдовы одной укрупнённой церковной организацией, чем тремя (Унионом и двумя Конференциями). Это решение привело к реорганизации Молдавского Униона Конференций в Унион Церквей, который объединяет местные общины.

Пятый съезд — период избрания 2010-2015 гг.

Пятый съезд был внеочередным по причине проведения синхронизации взаимодействия на территории ЕАД. На съезде было принято решение утвердить действующую администрацию Униона на следующий период: А.М. Молдовану, президент, В.А. Лотка, секретарь и В.Н. Гаращук, казначей. Председателем съезда был исполнительный секретарь ЕАД пастор В.А. Крупский. В таком составе служителей руководство Церковью АСД в Молдове осуществлялось до августа 2015 года .

Шестой съезд — период избрания 2015-2020 гг.

11-12 августа 2015 г. проходил Съезд Униона Церквей Молдовы. На этом Съезде было избрано руководство и ответственные служители Молдавского Униона на очередной 5-летний период в следующем составе: президент Униона пастор Валентин Грубый, секретарь Руслан Лотка, казначей Илья Вылку, Молодёжный отдел — Роман Кисаков, Пасторская Ассоциация — Андрей Молдовану, Отдел субботней школы и личного служения — Дмитрий Белый, Издательское служение — Станислав Бекчиу, Адвентистское Агентство Помощи и Развития — Андрей Гырляну, Ассоциация «Жена Пастора» — Лилия Молдовану. В конгрессе участвовали руководители Евро-Азиатского Дивизиона Церкви АСД: президент ЕАД Михаил Каминский, секретарь Виктор
Алексеенко и казначей Брент Бердик.

Молдавская духовная семинария 
С давних времён Церковь готовит священнослужителей для духовного попечительства о пастве. Когда в довоенные годы Церковь АСД Бессарабии входила в состав Румынского Униона АСД, для служителей была возможность получать богословское образование в Брашовском Библейском институте. В те годы с территории Бессарабии в этом учебном заведении проходили учебу многие молодые люди; среди них: Андрусяк И.Г., Белинский Леон, Вовк Николай, Мельник Ф.В., Парасей А.Ф. и др. Таким образом, на территории Молдовы совершали служение некоторые из тех, кто прошёл богословскую учёбу. Обучение служителей для Молдавской Церкви АСД начал Мельник Ф.В.

Молдавская духовная семинария под руководством Мельника Ф.В. 
Переехавший на служение в Молдову в 1958 году Мельник Ф.В. был мудрым и дальновидным служителем. Получив в прошлые годы богословское образование, он знал насколько важно для развития и роста Церкви образование священнослужителей. Руководители его поддержали и назначили руководителем семинарии. Тогда, ввиду антирелигиозной кампании обучение служителей церкви осуществлялось подпольным образом. С 1958 года пастор Мельник стал обучать новых служителей, среди них: Андрусяк В. И., Гуменюк И. А., Гулита П. И., Крушеницкий П. И., Ляху С. Н., Осадчук П. В., Байрактар С.С., Кочмар Г.В., Осадчук И.Н., Юнак Д.О. и др.

Молдавская духовная семинария под руководством Осадчука П.В. 
К 1976 году пастор Мельник подготовил плеяду эффективных служителей, которые получили достойное на то время богословское образование. В 1976 году руководителем семинарии был назначен Осадчук П.В. Преподавателями были: Андрусяк В.И. - гомилетика, Мельничук И.С. - книга Откровения, Кочмарь Г.В. - пророческие книги Ветхого Завета, Пирожок Г.В. - гомилетика и церковная литургия, Згеря И.И. - книги Нового Завета.

Первый набор в этот период был в 1976 году. Студенты: Ляху Илья, Плахота Алексей, Балан Яков, Панчук Леонид, Марущак Анатолий.

Второй набор студентов в 1979 году. Студенты: Андрусяк Валентин, Андрусяк Всеволод, Габурич Анатолий, Гапчук Александр, Дурбалэ Павел, Ляху Виктор, Каминский Михаил, Кичук Иван, Карян Василий, Колпакчи Михаил, Косован Николай, Перзи Петр, Спринчан Семен.

Третий набор в 1985 году. Студенты: Гриб Валерий, Добренко Василий, Дыркач Алексей, Молдовану Александр, Рыбачек Леонид, Симинюк Анатолий.

В этот период семинария осуществляла свою деятельность в молитвенных домах по регионам.

Молдавская духовная семинария при Молдавском Унионе 
С 1994 года ректором Молдавской духовной семинарии был назначен Юнак Ю.Д. Семинария была размещена в новом здании Молдавского Униона АСД. Преподавание велось на дневном отделении. Деканом богословского факультета был Г. Резмерица, преподавателями были, Кочмар Г.В., Пирожок Г.В., Юнак Л.Г. и др. С 2003 года ректором семинарии был назначен Пирожок Г.В., деканом богословского факультета, Молдовану А.М.

В 2008 году учебное заведение было перепрофилировано и стало обучать по программе колледжа по государственному стандарту. В рамках этих изменений было назначено новое руководство, преподавательский состав и новое место. Колледж осуществляет свою деятельность в помещении бывшей Северо-Молдавской Конференции в городе Бельцы.

Примечания 

Адвентисты седьмого дня
Молдавия